

Geografia 
Hakimi – città tagika

Persone 
Achraf Hakimi (1998) – calciatore marocchino
Seifollah Louis Hakimi (1932-2005) – matematico iraniano

Pagine correlate 
Hakim